Карцово — топоним в России:

 Карцово — деревня в Дзержинском районе Калужской области
 Карцово — деревня в Клепиковском районе Рязанской области
 Карцово — деревня в Торжокском районе Тверской области
 Карцово — деревня в Белевском районе Тульской области

См. также 
 Карцево
 Корцово